Brittiska mästerskapet 1894/1895 var den 12:e säsongen av Brittiska mästerskapet i fotboll.

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com

1895 i Storbritannien
Brittiska mästerskapet i fotboll
Fotbollssäsongen 1894/1895
Sportevenemang i Liverpool
Sportevenemang i Glasgow
Sportevenemang i Belfast
Sportevenemang i London
Sport i Derbyshire
London under 1800-talet